The New Breakfast Food – cortometraggio del 1908 prodotto da S. Lubin
The New Breakfast Food – cortometraggio del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America